

Onomastica
Marchetto – forma alterata del nome proprio di persona Marco

Persone
Nome
Marchetto da Padova – compositore e teorico musicale italiano
Cognome
Agostino Marchetto – arcivescovo cattolico italiano
Cornelio Marchetto – calciatore italiano
Ennio Marchetto – comico, cabarettista e trasformista italiano
Giuseppe Marchetto – calciatore italiano, nato nel 1931
Giuseppe Marchetto – calciatore italiano, nato nel 1921
Manrico Marchetto – rugbista a 15 e architetto italiano
Melissa Greta Marchetto – giornalista conduttrice televisiva e radiofonica italiana